Amblin steht für:

 Amblin’, Kurzfilm (1968) von Steven Spielberg
 Amblin Entertainment, US-amerikanische Film- und TV-Produktionsfirma 
 Amblin Partners, US-amerikanische Medienholding
 Amblin Television, US-amerikanische TV-Produktionsfirma